Allen Steere, Amerikaans medicus
 Joseph Beal Steere, Amerikaans ornitholoog
 Steere (rivier), rivier in West-Australië